Кваліфікаційний раунд Ліги Європи УЄФА 2015–2016 почався 30 червня та закінчився 27 серпня 2015 року. 157 команд змагаюлися в трьох кваліфікаційних раундах та раунді плей-оф за 22 місця (з 48 загалом) у груповому етапі.

Весь час вказано у CEST (UTC+2).

Розклад жеребкувань та ігор 
Всі жеребкування проводяться в штаб-квартирі УЄФА у Ньйоні, Швейцарія.

Формат 
В усіх кваліфікаційних раундах та раунді плей-оф кожна пара команд грає два матчі, по одному на домашньому полі кожної з команд. Команда, яка за сумою двох матчів забиває більше м'ячів, проходить до наступного раунду. Якщо кількість м'ячів однакова, то далі проходить команда, яка забила більше голів на виїзді (Правило голу, забитого на чужому полі). Якщо кількість виїзних м'ячів однакова, то грається додатковий час, розділений на два тайми по 15 хвилин. Після додаткового часу також діє правило голу на чужому полі, тобто якщо в додатковий час були забиті м'ячі та загальний рахунок рівний, то до наступного раунду виходить гостьова команда. Якщо в екстра-таймі жодного м'яча забито не було, то грається серія пенальті.

При жеребкуванні кожного етапу команди розподіляються на кошики сіяних та несіяних на базі їхнього коефіцієнту УЄФА станом на початок сезону. Сіяні команди зустрічаються з несіяними, при чому порядок матчів визначається випадково. Відповідно до обмеженого часу між матчами, жеребкування другого та третього кваліфікаційних раундів проводяться до того, як результати попередньої стадії будуть відомі. У цьому випадку (як і в будь-яких інших випадках коли результат ігор попередніх пар невідомий на момент жеребкування) припускається, що команда з вищим коефіцієнтом вийшла до даного раунду, що означає, коли виграє команда з нижчим коефіцієнтом, то вона просто бере жереб свого попереднього опонента. Перед жеребкуванням УЄФА може формувати «групи» відповідно до принципів, які скаладаються Комітетом клубних змагань, але вони потрібні лише для зручності жеребкування та впевненості, що команди з однієї асоціації не будуть грати одна з одною, і не представлють собою жодних реавльних груп у змаганнях.

Команди 
Загалом у троьох кваліфікаційних раундах та раунді плей-оф бере участь 157 команд, включно з 15 програвшими в третьому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів, які виходять до раунду плей-оф. 22 переможці раунду плей-оф проходять до групового етапу, де приєднуються до 16 автоматично кваліфікованих команд та 10, що вибули з раунду плей-оф Ліги чемпіонів.

Нижче розташований список команд-учасниць разом з їхніми коефіцієнтами УЄФА перед початком сезону, згруповані за раундами, з яких вони починають змагання.

Тег в дужках «ЛЧ 3КР» вказує на те, що на це місце кваліфікується команда, яка програла в третьому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів.

Перший кваліфікаційний раунд

Жеребкування 
У першому кваліфікаційному раунді бере участь 102 команди. Жеребкування було проведене 22 червня 2015 року.

Матчі 
Перші ігри будуть зіграні 30 червня та 2 липня, другі — 7 та 9 червня 2015 року.

|}

Другий кваліфікаційний раунд 
Жеребкування відбулося 22 червня 2015 року. Перші матчі відбулися 16 липня, матчі-відповіді — 21 та 23 липня 2015 року.

|}

Третій кваліфікаційний раунд 
Жеребкування відбулося 17 липня 2015 року. Перші матчі відбулися 29 та 30 липня, матчі-відповіді — 6 серпня 2015 року.

|}

Примітки

Посилання 
 UEFA Europa League  (офіційний сайт)

Ліга Європи УЄФА 2015—2016